Mitlatongo es un topónimo de origen náhuatl, que en México se puede referir a:

Santiago Mitlatongo, pueblo del municipio de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca;
Ojo de Agua Mitlatongo, pueblo del municipio de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca;
La Unión Mitlatongo, pueblo del municipio de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca;
Santa Cruz Mitlatongo, pueblo del municipio de Magdalena Jaltepec, en el estado de Oaxaca.